Демерджи — топоним в Крыму:

 Демерджи-яйла — горный массив (яйла) в Алуштинском регионе.
 Демерджи — название (до 1945 года) села Лучистое.
 Демерджи — река.
 Демерджи — урочище и памятник природы.
 Демерджи I — развалины средневекового укрепления.